Le lundi  est le 228 jour de l'année 1897.

Naissances 
 Charles Peignot (mort le ), fondeur de caractères français
 Charles Pomaret (mort le ), personnalité politique française
 Cynthia Elinor Beatrix Hamilton (morte le ), vicomtesse Althorp
 Joseph Storck (mort le ), enseignant et résistrant français
 Marcel Méral (mort le ), acteur français

Décès 
 Alfred Duméril (né le ), historien français

Voir aussi 
 16 août et août 1897